Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2015/16 enthält alle Stammspieler der Meesterklasse 2015/16 sowie weitere Spieler, die mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Ergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften meldeten vor der Saison zehn Stammspieler, die mindestens zwei Wettkämpfe bestreiten müssen, durften aber außerdem auch alle übrigen Vereinsmitglieder einsetzen.
Während Kennemer Combinatie mit zwölf eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Utrecht 20 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 163 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler waren Wjatscheslaw Ikonnikow (En Passant), Lucas van Foreest (SISSA Groningen) und Edwin van Haastert (LSG IntelliMagic) mit je 7 Punkten, wobei Ikonnikow 8 Partien spielte, van Foreest und van Haastert je 9. Mit Tyho Dijkhuis (Utrecht), Ľubomír Ftáčnik (Pathena Rotterdam), David Navara, Alina l’Ami (beide En Passant), Zyon Kollen, Lambertus van der Marel (beide SISSA Groningen), Eelco Kuipers (LSG IntelliMagic), Robert Markuš, Stef Soors (beide Charlois Europoort), Attila Czebe (HWP Sas van Gent), David Smerdon und Theo Slisser (beide Bussums Schaakgenootschap) erreichten zwölf Spieler 100 %, von diesen spielte Dijkhuis drei Partien, Ftáčnik zwei, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer (Die Stammspieler haben die Ranglistennummern 1 bis 10)
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2015; AUS = Australien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

En Passant Bunschoten-Spakenburg

SISSA Groningen

LSG IntelliMagic

Kennemer Combinatie

HMC Calder

Charlois Europoort

Pathena Rotterdam

HWP Sas van Gent

Bussums Schaakgenootschap

Utrecht

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Gemeldete Stammspieler beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2015
Schach 2016
Meesterklasse
Wikipedia:Liste